Volleyball-Bundesliga 2019/2020 började 3 oktober 2019 och avbröts 12  mars 2020 p.g.a. coronaviruspandemin 2019–2021. Allianz MTV Stuttgart var titelförsvarar.

Seriespelet

Matcher

Tabell 
Sedan säsongen 2013/14 gäller att seger med 3:0 eller 3:1 ger tre poäng, seger med 3:2 ger två poäng, förlust med 2:3 ger en poäng och förlust med 1:3 eller 0:3 ger ingen poäng. Om två eller flera lagar hamnar på samma poäng avgör i turordning: antal segrar, setkvot (vunna/förlorade) och bollkvot (vunna/förlorade).

Slutspelet 
Genomfördes inte

Arenor

Externa länkar 
 Officiell hemsida

Källor

2019
Volleybollsäsongen 2019/2020